Колобов Євген Миколайович (1912—1973) — заслужений будівельник УРСР.
 Колобов Леонід Миколайович (1873—1943) — російський радянський актор, народний артист УРСР.
 Колобов Олександр Митрофанович (1895—1980) — російський і український радянський артист (баритон), народний артист УРСР.
 Колобов Юрій Володимирович (1973) — міністр фінансів України (з 28 лютого 2012).
російські прізвища